Фиркинс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фиркинс, Кристин (род. 1983) — канадская актриса.
 Фиркинс, Майкл Ли (род. 1967) — американский гитарист и преподаватель, совмещающий в своей игре блюз, джаз, рок и кантри.